El Ideal kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 El Ideal, Oaxaca, San Lucas Ojitlán, 
 El Ideal, Veracruz, Las Choapas, 

Robotskapade Mexikoförgreningar